Löschenkohl ist der Name von:

 Bernhard Löschenkohl (1911–unbekannt), deutscher Journalist, Romanautor und Nationalsozialist
 Hieronymus Löschenkohl (1753–1807), Wiener Maler und Kupferstecher
 Hieronymus Löschenkohl (Kaufmann) (1692–1755), Regensburger Kaufmann

Außerdem: 
 Palais Löschenkohl in Regensburg